Канава — довга заглибина, викопана в землі, рів
 Канава — відкрита гірнича чи геологорозвідувальна виробка, що має невеликі по довжині поперечні розміри

Канава — селище, Нижньотагільський міський округ, Свердловська область

Канава — річка в Рівненської області, права притока Стиру
 Канава — село, Тиврівський район, Вінницька область
 Канава — назва села Зелена Діброва в Зарічненському районі Рівненської області до 1987 р.

Посилання